Salud puede referirse a:

 Salud, estado de bienestar del cuerpo humano.
 Salud, estadística usada en juegos y videojuegos de rol.
 Salud, localidad de Panamá.